

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Biadacz – wieś w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Kluczbork
 Biadacz – wieś w woj. opolskim, w pow, opolskim, w gminie Łubniany
 Biadacz – część wsi Wędzina w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Ciasna

Inne 
 Biadacz – dawna nazwa przysiółka Groszów w woj. opolskim, w pow. strzeleckim, w gminie Strzelce Opolskie

Zobacz też 
 Biadaczew
 Biadaczka